

Geografia 
 Noailles – Corrèze
 Noailles – Oise
 Cantone di Noailles
 Noailles – Tarn
Noailles, quartiere di Marsiglia

Persone 
 Pierre-Bienvenu Noailles, presbitero francese
 Louis-Antoine de Noailles, cardinale francese
 Anne Jules di Noailles, generale francese
 Louis Marc Antoine di Noailles, politico e militare francese
 Antoine Just Léon Marie di Noailles, nobile francese

Asteroidi 
 10784 Noailles